Lampa – comune del provincia di Chacabuco in Cile
 Lampa – centro abitato del Perù, nella regione di Puno
 Provincia di Lampa – provincia del Perù